Papyrus 69 (nach Gregory-Aland mit Sigel  bezeichnet) ist eine frühe griechische Abschrift des Neuen Testaments. Es ist nur ein Fragment eines Papyrusmanuskripts des Lukasevangeliums. Mittels Paläographie wurde es auf das 3. Jahrhundert datiert.

Beschreibung 
In diesem Fragment fehlt der detaillierte Inhalt von Jesu Gebet in Lukas 22,42–45a vollständig. In Lukas 22,61 schaut Petrus (nicht Jesus). Claire Clivaz schlug vor, dass  (P. Oxy 2383) als „ein Zeugnis für eine Marcion-Ausgabe des Lukasevangeliums“ gewürdigt werden sollte. Peter M. Head hält die „Annahme, dass  eine Handschrift des Marcion-Evangeliums ist, für eine sehr clevere Idee, die jedoch weder bewiesen noch die plausibelste Erklärung zum Kontext dieses faszinierenden Manuskriptes ist“.

Der griechische Text des Kodex repräsentiert den Westlichen Texttyp. Gemäß Kurt Aland ist der Text sehr frei, „charakteristisch für Vorläufer des D-Textes“, daher ordnete er ihn in Kategorie IV ein.

Text 
[recto]
 [εις πειρασ]μ[ον] [41] κ̣[αι αυτος απεσ]
 [πασθη απ αυτων ωσ]ε̣ι λιθου β̣ο̣λ̣[ην]
 [και θεις τα γονατα προσ]η̣υ̣χ̣ε̣τ̣ο̣
 [45] [ελθων προς τους μ̣αθ]ητ[ας ευ]
 [ρεν αυτους καθευ]δοντας κοι
 [μωμενους αυτους απο τη]ς̣ λυπης [46] [κ]α̣ι̣
 [ειπεν αυτοις] τ̣ι κ̣α̣θευδ̣ε
 [τε ανασταντες πρ]ο̣σ̣ευχεσ̣θ̣ε
 [ινα μη εισελθητε εις πει]ρ̣ασμ̣ο̣ν̣
 [47] [ετι δε αυτου λαλουντος ι]δου̣
 [οχλος και ο λεγομενος ιου]δ̣ας
 [εις των ι̅β̅ προηρχετο α]υ̣[τ]ους
 [και εγγισας εφιλησε]ν̣ τ̣ον ι̣̅η̅ν̅
 [48] [ι̅η̅ς̅ δε ειπεν αυτω ιουδα φι]λ̣η̣[ματι

[verso]
 [58] – [ιδων] α̣υ̣[τ]ω̣ ε̣[φη και συ εξ αυτων ει]
 ο̣ δ̣ε ειπεν [α̅ν̅ε̅ ουκ ειμι [59] και δι]
 α̣σ̣τασης ωσ̣[ει ωρας α̅ αλλος τις ισχυ]
 ριζ̣ετο λεγω[ν επ αληθειας και]
 ου̣τ̣ο̣ς ην μ[ετ αυτου και γαρ γα]
 λ̣[ι]λ̣α̣ιος εστ̣[ιν] [60] [ειπεν δε ο πετρος]
 α̣ν̣̅ε ουκ οι[δα ο λεγεις και ετι]
 αυτου λαλου̣[ντος παραχρημα]
 ε̣φωνησεν̣ [αλεκτωρ] [61] [και στρα]
 φεις ο πε̣τ̣ρ̣[ος ενεβλεψεν αυ]
 τω τοτε [υπεμνησθη ο πετρος]
 τ̣ου ρημ[ατος του κ̅υ̅ ως ειπεν]
 αυ̣τω π[ριν αλεκτορα φωνησαι ση]
 μ̣[ερον απαρνηση με τρις] [62] [και]

Einzelnachweise

Literatur 
 
 
 
 
 The Oxyrhynchus Papyri XXIV (1957) 1-4 (Pl.), London
 Kurt Aland: Repertorium der griechischen christlichen Papyri I. Biblische Papyri: Altes Testament, Neues Testament, Varia, Apokryphen (= Patristische Texte und Studien 18). Walter de Gruyter, Berlin/New York 1975, ISBN 3-11-004674-1, S. 300.
 
 
 
 
 
 

Papyrus des Neuen Testaments
Oxyrhynchus Papyrus
Handschrift der Sackler Library (Oxford)